Зи́сман () — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Зисман, Арон Ильич (1882—1937) — член Всероссийского учредительного собрания.
 Зисман, Виктор Яковлевич (более известный как Бруно Ясенский; 1901—1938) — польский и советский прозаик, поэт и драматург.
 Зисман, Владимир Александрович (род. 1957) — гобоист, писатель.
 Зисман, Гирш (Григорий) Абрамович (1912—1981) — советский физик, популяризатор науки.
 Зисман, Израиль Фишелевич (род. 1930) — молдавский хирург-онколог.
 Зисман, Иосиф Натанович (1914—2004) — российский советский живописец и график.
 Зисман, Нафтоли Азрильевич (род. 1928) — советский инженер, учёный в области электротехники.
 Зисман, Уильям (William Zisman, 1905—1986) — американский химик.